Stiegelmeyer ist der Familienname folgender Personen:
 Johannes Stiegelmeyer (auch Johann Stiegelmeyer; 1874–1943), deutscher Unternehmer und Erfinder
 Klaus Stiegelmeyer (* 1950), deutscher Schauspieler, siehe Klaus Stiglmeier

Stiegelmeyer steht für:
 Stiegelmeyer (Unternehmen), deutsches Möbelunternehmen

Siehe auch:
 Johann Baptist Stiglmaier (1791–1844), deutscher Erzgießer, Bildhauer und Medailleur
 June Cocó geborene Stefanie Stieglmaier, deutsche Sängerin, Musikerin, Songwriterin und Musikproduzentin